Miejscowości w USA:
 Effingham – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Effingham
 Effingham – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Atchison
 Effingham – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Carroll
Gminy w USA:
 Effingham (ang. Effingham Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Carroll
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Effingham (ang. Effingham County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Effingham (ang. Effingham County) – w stanie Illinois
W Wielkiej Brytanii:
 Effingham – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)